Воскресенська селищна територіальна громада — територіальна громада в Україні, у Миколаївському районі Миколаївської області. Адміністративний центр — смт Воскресенське.

Утворена 12 вересня 2016 року шляхом об'єднання Воскресенської селищної ради та Калинівської, Пересадівської сільських рад Вітовського району.

Населені пункти 
До складу громади входять 4 населених пункти — 1 смт, 1 селище і 2 села:

Примітки

Джерела 
 https://gromada.info/gromada/voskresensca/
 

Громади Миколаївського району
Засновані в Україні 2018